Cet article présente le bilan saison par saison du Crystal Palace Football Club, à savoir ses résultats en championnat, coupes nationales et coupes européennes depuis sa fondation en 1905.

Légende du tableau 

Les changements de divisions sont indiqués en gras.

 Première division = Division 1 (jusqu'en 1992) puis Premier League (depuis 1992)
 Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)
 Troisième  division = Division 3 (jusqu'en 1992) puis Division 2 (1992-2004) puis League One (depuis 2004)
 Quatrième division = Division 4 (jusqu'en 1992) puis Division 3 (1992-2004) puis League Two (depuis 2004)

Bilan toutes compétitions confondues

Notes et références 
  Crystal Palace, Football Club History Database.

Crystal Palace
Crystal Palace Football Club